Marke steht für:

 Marke (Recht), Markenzeichen, rechtlich geschütztes Zeichen
 Marke (Marketing), Gesamtheit der differenzierenden Eigenschaften von Produkten und Produktlinien
 Marke, Münz-ähnliche Prägungen für Zwecke außerhalb allgemein anerkannten Geldes, siehe Münze
 Marke, Schmelzeinstülpungen an den Schneidezähnen von Pferden, siehe Zahnaltersschätzung #Marke

als Kurzform:
 Briefmarke, Postwertzeichen
 Dienstmarke, besondere Briefmarke von Behörden oder Ämtern zum Frankieren der Dienstpost
 Erkennungsmarke, Metallmarke mit eingeprägter Personenkennziffer
 Färbermarke, zur Kennzeichnung der zu färbenden Textilien
 Fahrmarke der Bergleute
 Hundemarke
 Kriminaldienstmarke, zusätzliches Identifikationsmittel für Kriminalbeamte
 Porzellanmarke, Hersteller-Kennzeichnung auf Porzellanwaren und Keramiken
 Silbermarke, Punzen in Gold- und Silberschmiedeobjekten, siehe Silberstempel
 Rabattmarke, frühe Erscheinungsform einer Kundenbindungsmaßnahme 
 Wertmarke (Ersatzgeld)

Geographische Objekte:
 Marke (Anhalt), Ortsteil der Stadt Raguhn-Jeßnitz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt
 Marke (Hückeswagen), Ortsteil der Stadt Hückeswagen
 Marke (Osterode am Harz), Ortsteil der Stadt Osterode am Harz
 Marke, Ortsteil der Stadt Kortrijk
 Marke, Oberlauf des Scheidebach (Lausitzer Neiße) an der Lausitzer Neiße

Personen:
 Isgaard Marke, (* 1972) deutsche Sängerin, siehe Isgaard
 Lize Marke (* 1936), belgische Sängerin
 König Marke von Cornwall, erzählerische Figur des Tristan, siehe March fab Meirchiawn

Siehe auch:
 Mark
 Markierung
 Mark-E
 Marken (Begriffsklärung)
 Marche
 Marcke
 Marque